

Geografia 
Canada
 Rivière au Lard – fiume
 Ruisseau du Lac au Lard – fiume
 Lac au Lard – lago

Persone 
 Allen Lard – golfista statunitense
 Rebecca Hammond Lard – poetessa statunitense
 Lard – musicista inglese

Altro 
 Lard – gruppo musicale statunitense
 Rue Pierre-au-Lard – strada di Parigi, in Francia